De TT van Assen 2002 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden van 27 tot 29 juni 2002 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden. Voor deze wedstrijd is het rennerskwartier verbreed en zijn de bochten Mandeveen en Duikersloot verlegd, waardoor de lengte van het circuit 20 meter is ingekort.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Wereldkampioenschap wegrace 2002